Четрдесет девето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1951. године.

Преглед 
Такмичило се укупно четрнаест клубова, ФК Башћа је освојио првенство, што му је била шеснаеста титула шампиона Мађарске. ФК Башћа је освојио титулу испред ФК Хонведа и ФК Ујпешт Доже.

МТК се тада такмичио под именом ФК Башћа, до предтходне сезоне се такмичио под именом ФК Текстилеш.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1951.
Фудбал у 1951.